De Zevenheuvelenloop 2014 vond plaats op 16 november 2014 in Nijmegen. Het was de 31e editie van deze loop. Het evenement werd gesponsord door Scholten Awater.  In totaal finishten 25.414 lopers, waarvan 17.740 mannen en 7.674 vrouwen. 

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Ethiopiër Abera Kuma in 42.17,6. Hij had hiermee een kleine voorsprong op zijn landgenoot Yigrem Demelash.
Yenew Alamirew werd derde en zorgde ervoor dat het podium volledig Ethiopisch was. Bij de vrouwen besliste de Keniaanse Priscah Jeptoo de eindstrijd en won de wedstrijd in 46.58,5.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2014
Atletiek in 2014